USS Oklahoma City je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Oklahoma City (CL-91) 
 USS Oklahoma City (SSN-723)

Oklahoma City